Závod ve vodním slalomu K1 mužů na Letních olympijských hrách 1992 se konal na kanále v areálu Parc Olímpic del Segre dne 2. srpna 1992. Z československých závodníků se jej zúčastnili Luboš Hilgert (23. místo) a Pavel Přindiš (24. místo), zlatou medaili získal Ital Pierpaolo Ferrazzi.

Výsledky

Externí odkazy 
  Barcelona 1992 Official Report - Canoe / Kayak , la84foundation.org

Muži K1 slalom